Kraft Foods Group
 Mondelēz International, dawniej Kraft Foods